Das Team Santic-Wibatech ist ein deutsches Radsportteam mit Sitz in Passau.

Das Team erhielt zur Saison 2022 eine Lizenz als UCI Continental Team und ist aus dem Amateurteam Wibatech Bayern RSV Passau und Teilen des 2020 aufgelösten polnischen Continental Teams Wibatech Merx 7R hervorgegangen. Zunächst sind im Team deutsche und polnische Nachwuchsfahrern, um sowohl den deutschen als auch den polnischen Radsport zu fördern und verschiedene Ansätze zusammenzubringen.

Saison 2023 
Mannschaft

Siege

Saison 2022 
Mannschaft

Platzierungen in der UCI-Weltrangliste

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 Santic-Wibatech auf UCI.org

UCI Continental Team
Radsportteam in Deutschland
Sport (Passau)